Pentesilea – personaggio mitologico
Pentesilea – tragedia di Heinrich von Kleist
Pentesilea – spettacolo teatrale di Carmelo Bene